SRD steht für:
 den digitalen Lichtton für Kinofilme Dolby SRD, siehe Dolby Stereo
 Ship Repair Department, in Bremerhaven hervorgegangen aus der Labor Service Unit (B) 
 Short Range Device in der Funktechnik
 Single Radial Immundiffusion in der Biochemischen Analytik
 Success Resource Deployment untersucht kunden-/marktorientierte und/oder interne Erfolgsfaktoren 
 Suriname-Dollar, als Währungscode nach ISO 4217
 System Requirements Document im Anforderungsmanagement
 System Reference Document, das bei Pen-&-Paper-Rollenspielen verwendet wird, die unter der Open Game License veröffentlicht wurden.
 Societatea Anonimă Română de Navigațiune pe Dunăre, eine rumänische Reederei, die von 1914 bis 1948 bestand

srd steht für:
 Sardische Sprache (ISO-639-3-Code), romanische Sprache auf Sardinien
Siehe auch:
 Srđ

SRD